

Bedrijven 
 Ford Motor Company - een Amerikaans automobielconcern
 Ford Genk - Belgische vestiging van het concern
 Ford Nederland - Nederlandse vestiging van het concern
 Ford (tractor)
 Ford (rallysport)
 Ford Models - een Amerikaans modellenbureau

Plaatsen 
 Ford (Kansas)
 Ford (Northumberland)
 Ford (West Sussex)

Personen 
 Betty Ford - een voormalige first lady
 Gerald Ford - een Amerikaanse politicus 
 Harrison Ford - een Amerikaanse acteur
 Henry Ford - de oprichter van de Ford Motor Company
 John Ford (musicus) - een Britse musicus
 John Ford (regisseur) - een Amerikaanse filmregisseur 
 John Ford (toneelschrijver) - een Britse toneelschrijver en dichter
 Robben Ford - een Amerikaanse gitarist 
 Simon Ford  - een Jamaicaans voetballer 
 Tom Ford  - een Amerikaans modeontwerper, filmregisseur, producent en scenarioschrijver. 
 Tommy Ford - een Amerikaans alpineskiër
 Trevor Ford - een Welsh voetballer

Overige 
 Project West Ford - een Amerikaans ruimtevaartproject
 Ford Foundation